Брынкин:
 Брынкин, Виталий Алексеевич — Аким Тургайской области (октябрь 1995 — апрель 1997)
 Брынкин, Илья Яковлевич — Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники 1978, тракторист-машинист опытного хозяйства